«Press» () — песня американской рэперши Карди Би, выпущенная в качестве сингла 31 мая 2019 года.

Предыстория и релиз 
В декабре 2018 года Карди в Instagram опубликовала отрывок песни; позже она сказала, что собирается выпустить её в качестве сингла, но вместо этого решила выпустить трек «Money». За полгода отрывок песни набрал свыше 100 000 000 просмотров, что является одним из лучших результатов в социальной сети. В конце концов исполнительница объявила, что релиз сингла состоится в конце мая. 27 мая Карди выпустила несколько промоснимков, изображающих её в зале суда обвиняемой. На одном из них она сидит в наручниках в здании суда, кадр является отсылкой к истории Эйлин Уорнос – серийной убийце и второй женщине-маньяку в США. 31 мая вместе с песней была представлена и официальная обложка.

Музыкальное видео 
Видеоклип на песню был представлен 26 июня 2019 года, режиссёром стала сама Карди Би.

Концертные выступления 
Впервые вживую Карди выступила с песней на премии BET Awards 2019, также она исполнила песню «Clout» со своим мужем Offset’ом.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2019 года
Песни Карди Би
Синглы Atlantic Records
Песни, написанные Карди Би